Siklósi ist der Familienname folgender Personen:

 Gergely Siklósi (* 1997), ungarischer Degenfechter
 Örs Siklósi (1991–2021), ungarischer Rockmusiker